Bradford kan syfta på:

 Bradfordmetoden – ett sätt att mäta proteinkoncentration

Geografi

Kanada
 Bradford West Gwillimbury – en ort i provinsen Ontario

Storbritannien
 Bradford (storstadsdistrikt) – ett storstadsdistrikt i West Yorkshire
 Bradford – en stad i West Yorkshire i England
 Bradford, Adderstone with Lucker – i Adderstone with Lucker i Northumberland i England
 Bradford, Belsay – i Belsay i Northumberland i England
 Bradford, Cornwall – i Cornwall i England
 Bradford, Derbyshire I Derbyshire i England
 Bradford, Devon – i Devon i England
 Bradford, Greater Manchester – i Greater Manchester i England
 Bradford-on-Avon – i Wiltshire i England
 Bradford-on-Tone – i Somerset i England

USA
 Bradford, New Hampshire
 Bradford, New York
 Bradford, Vermont

Personer
 Earlen av Bradford